Groeneveld (« champ vert » en néerlandais) peut faire référence à :

, un hybride de l'orme,
, une ancienne propriété coloniale néerlandaise à Jakarta.

Lieux 

 , une ancienne municipalité.

Personnalités 

 Arnaut Groeneveld (1997-), footballeur néerlandais ;
Daphne Groeneveld (1994- ), mannequin néerlandaise,
 (1941- ), personnalité politique  canadienne,
Ingrid van Houten-Groeneveld (1921-2015), astronome danoise,
Phil Groeneveld (1974- ), joueur canadien de hockey,
 (1986- ), navigatrice néerlandais,
 (1983- ), joueur de cricket sud-africain,
 (1990- ), joueur de cricket de Namibie.